Хильде Ермуннсхёуг Педерсен (; род. 11 августа 1964, Хамар) — норвежская лыжница, выступавшая за сборную Норвегии с 1984 по 2008 год. Участвовала в двух зимних Олимпийских играх, в 2002 году в Солт-Лейк-Сити удостоилась серебра в эстафете 4 х 5 км, в 2006 году в Турине в возрасте 41 года получила бронзу за гонку на 10 км классическим стилем.

Рекорд: На данный момент Педерсен является самой возрастной лыжницей, победившей в гонке Кубка мира — в январе 2006 года она одержала победу на этапе в Отепя (Эстония) в возрасте сорока лет и 60 дней. 

Хильде Ермуннсхёуг Педерсен выиграла пять медалей чемпионатов мира: одну золотую (эстафета, 2005), две серебряные (эстафета, 2001, 2003) и две бронзовые (спринт и гонка на 10 км, обе 2003). В общей сложности спортсменка тринадцать раз получала подиум различных этапов Кубка мира, в том числе пять раз приезжала третьей, семь раз второй и один раз первой. 

Кроме того, Педерсен занимается лыжным ориентированием, в этом виде спорта она выиграла пять медалей (три серебряные и две бронзовые) чемпионатов мира, а также общий зачёт Кубка мира в 1997 году. В 2003 году спортсменка удостоилась награды Egebergs Ærespris, это престижный приз, который вручается норвежским атлетам, добившимся успеха на международном уровне в одном виде спорта и на национальном уровне (или выше) в другом.

Примечания

Ссылки 
 

Лыжники Норвегии
Ориентировщики Норвегии
Ориентировщики по алфавиту
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2002 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2006 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2002 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Спортсмены нескольких видов спорта
Чемпионы мира по лыжным гонкам